Пётр Степа́нович Богда́нов (12 июля 1927, деревня Зайцево, Орловская губерния — 14 февраля 2016, Москва) — советский и российский государственный и общественный деятель. Заместитель министра внутренних дел СССР (1989—1991). Генерал-лейтенант милиции.

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 1939 года жил в Люблино Московской области (ныне район Москвы). С 1943 года работал кочегаром. В 1945 году, по окончании Индустриального педагогического техникума, секретарь комсомольской организации завода. Затем последовательно освобожденный секретарь Люблинского горкома ВЛКСМ, секретарь, первый секретарь (с 1960) Люблинского городского комитета КПСС.

С 1961 года служил в органах КГБ. Окончил школу КГБ № 101. В 1964—1967 годах секретарь парткома представительства КГБ при МГБ ГДР. С 1967 года работал в Административном отделе ЦК КПСС.

В 1973—1986 годах председатель президиума Центрального совета всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо»; в 1977 году присвоено звание генерал-майора. Руководил комиссией по безопасности Олимпиады-80. Консультировал и помогал организовать спортивные общества во Вьетнаме и на Кубе.

В 1986—1991 годах — начальник ГУВД Московского горисполкома. Одновременно с 1989 по 6 июня 1991 года — заместитель министра внутренних дел СССР.

В 1990 году стал одним из основателей Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38», многие годы работал членом его правления.

Выйдя в отставку, организовал первый в Москве магазин «Защита» по продаже охотничьего, спортивного и другого оружия и снаряжения для туристов.

Похоронен 17 февраля на Ваганьковском кладбище.

Семья 
Отец — Степан Матвеевич Богданов, председатель сельсовета.

Сын — Сергей; председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38».

Сын — Игорь (8 октября 1959 — 9 декабря 1995), биолог, кандидат биологических наук, сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных МГУ.

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени,
 орден Красной Звезды,
 17 медалей СССР,
 16 наград социалистических стран.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы особого назначения НКВД
Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари городских комитетов КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Спортивное общество «Динамо»
Начальники Главного управления МВД России по городу Москве
Заместители министра внутренних дел СССР
Генерал-лейтенанты милиции (СССР)
Сотрудники КГБ СССР
Делегаты XIX конференции КПСС